Le raïon de Tchervonohrad (en ) est un raïon (district), créé en 2020 dans l'oblast de Lviv en Ukraine.

Lieux d’intérêt

Références 

Tchervonohrad
Division administrative fondée en 2020